„Flirt” – singel Sylwii Grzeszczak
 Flirt – ważna część zalotów
 Stadler FLIRT – elektryczny zespół trakcyjny produkowany przez Stadler Rail
 Flirt – gra towarzyska